En Pologne, Chojnik désigne :
 Chojnik, une localité dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Chojnik, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.
 Chojnik, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.